

Geografia

Regno Unito
Castle Rock – nome col quale è anche indicato in inglese il Castello di Edimburgo

Stati Uniti
Castle Rock – comune del Colorado
Castle Rock – comune dello stato di Washington
Castle Rock – comune del Wisconsin

 Castle Rock – storica tenuta di campagna situata a Garrison nello stato di New York

Cinema

Castle Rock – film del 2000 diretto da Craig Clyde
Castle Rock Entertainment – casa di produzione televisiva e cinematografica

Letteratura
Castle Rock – cittadina immaginaria in più di un'opera di Stephen King

Televisione
Castle Rock – serie televisiva del 2018